Владимир Владимирович Станчинский (20 апреля 1882 — 29 марта 1942) — один из основателей советской экологии, известный орнитолог, активный деятель охраны природы и заповедного дела.

Биография 
В. В. Станчинский родился 20 апреля 1882 в Москве в семье инженера-химика. Его отец, Владимир Николаевич, работал инспектором одной из текстильных фабрик Александровского уезда Владимирской губернии. Семья Станчинских дала родине не только выдающегося биолога, но и известного математика — В. М. Станчинского, а также выдающегося музыканта — А. В. Станчинского (брата Владимира Владимировича). В 1889 году отец купил у Л. П. Шестаковой-Глинки (сестры композитора) небольшое имение в Ельнинском уезде Смоленской губернии. Отец и мать будущего учёного были связаны с народовольческим движением, сам Владимир в гимназии и университете работал в марксистских кружках, был членом Исполнительного комитета студенческой революционной организации 3-го созыва.

После окончания в 1901 году Смоленской гимназии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского Университета, где специализировался у академика М. А. Мензбира. Однако уже в 1902 году был исключён из университета за революционную деятельность. Эмигрировал в Германию, где продолжил свои научные занятия в Гейдельбергском университете под руководством О. Бючли. В 1906 году получил степень доктора философии по зоологии. Вернувшись в Москву, преподаёт в частных гимназиях. Сдал экстерном все экзамены за полный курс университета. Стал ассистентом на кафедре зоологии Московского Сельскохозяйственного института. Проводил практические занятия, вёл научный студенческий кружок, преподавал орнитологию охотоведам. Проводил экскурсии в Подмосковье, Муганской степи и Ленкорани. 

После 2-го съезда РСДРП вступил в партию меньшевиков, с которой не порывал до ноября 1917 года, имел партийную кличку «Мчанов». С 1915 по 1917 служил в армии. В феврале 1917 году принимал активное участие в организации московской милиции, был избран комиссаром милиции. Весной 1917 по поручению Временного правительства ездил с инспекционной поездкой по российской глубинке. Осенью его политическая деятельность заканчивается, и он целиком отдается науке.

О первых природоохранных действиях В. В. Станчинского известно, что в 1912 году он  участвовал в заседаниях Российского орнитологического комитета, занимавшегося охраной птиц и проектированием заповедников.

23 июля 1925 по требованию украинской общественности, в заповедник Аскания-Нова Совнаркомом республики была направлена авторитетная комиссия, в которую вошёл и В. В. Станчинский. Вероятно, именно тогда, ознакомившись с Асканией-Нова, В. В. Станчинский и решил перебраться в заповедник, чтобы воплотить на практике многие из своих идей по организации экологических исследований.

В середине 20-х годов Владимир Владимирович часто по заданию природоохранных органов РСФСР, Украины и Белоруссии занимался различными природоохранными вопросами, например, в Белоруссии обследовал колонии бобров.

В апреле 1929 года Владимир Владимирович стал заместителем директора по научной части заповедника Аскания-Нова, а через год параллельно возглавил и кафедру зоологии позвоночных Харьковского университета.

Это был звездный час не только для самого Станчинского, но и для руководимого им научного отдела заповедника. Здесь впервые в стране широко стали проводиться биоценологические и экологические исследования, причём во многих разработках Владимиру Владимировичу тогда не было равных в мире.

Станчинский добился необходимого финансирования, привлёк к работе в степи творческую молодежь. Он вошёл в состав Украинского комитета по охране памятников природы, редактировал «Бюллетень фитотехнической станции заповедника Аскания-Нова».

Владимира Владимировича волновали и вопросы заповедного дела, в частности, проведение в заповедниках научно-исследовательских работ.

Много раз В. В. Станчинскому приходилось отстаивать Асканию-Нову. 13 июня 1929 коллегия Наркомзема Украины принимает решение передать 32000 га заповедной целины Укрсовхозобъединению для создания совхоза с пастбищно-зерновым типом хозяйствования. В. Станчинский срочно, 1 июля 1929 проводит заседание научного совета заповедника, на котором решено: «Внести срочное предложение наркомам: Земледелия и Просвещения УССР, Укрнауки УССР, Украинского комитета охраны памятников природы, Всеукраинской Академии наук, Всесоюзной Академии наук о необходимости пересмотра решения коллегии НКЗ УССР по поводу реорганизации заповедника». Сам Станчинский вместе с директором заповедника Ф. Ф. Бега отправился в Харьков. Их поддержал Наркомпрос УССР, Украинский комитет по охране памятников природы. Хозяйственники упирались. Дело было заслушано на заседании Совнаркома Украины, и заповедник удалось спасти.

Следует отметить, что в 1930 — начале 1933 авторитет В. В. Станчинского в Наркомате УССР и Всеукраинской сельхозакадемии был чрезвычайно высок (учёный даже собирался вступить в партию). По сути, до 1932 года он стал научным руководителем не только Аскании, но и курировал работу других заповедников — Приморских, Каневского, Конча-Заспы, подчиненных отделу заповедников Всеукраинской сельхозакадемии, во главе которого стоял В. В. Станчинский. В июле 1932 года возглавлял комиссию по обследованию Каневского заповедника. Совместно с московским профессором А. Ф. Вангенгеймом собирался открыть в Аскании первую в Украине станцию ​​по изучению засух. Входил в состав оргкомитета по созданию Всесоюзного общества охраны природы.

По инициативе Станчинского Аскания-Нова готовилась в сентябре 1931 к проведению Всесоюзного съезда по охране природы, которому, к сожалению, так и не суждено было там состояться.

В начале января 1930 вместе с директором Аскании-Нова Ф. Ф. Бега Станчинский послал письмо Косиору, Петровскому и Чубарю с приложением на 113 страницах, в котором излагает перспективный план развития заповедника, обосновывая необходимость проведения экологических исследований, доводя об усилении охраны заповедного степи: «В этих условиях целинная степь Аскании, с обширным абсолютно-заповедным участком внутри ее становится безмерной мировой ценностью. Являясь эталоном естественных процессов, необходимых для сравнения с процессами, происходящими в природе под влиянием человека, абсолютно-заповедный участок требует к себе исключительно бережного отношения».

В мае 1930 материалы по Аскании В. В. Станчинский и его ученики продемонстрировали на IV Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов в Киеве. Зал с большим интересом выслушал сообщение асканийцев об экологических исследованиях.

«Открывается чрезвычайно большое и совершенно новое поле для плодотворных исследований. Это поле для исследования предстоит развивать молодой науке — экологии», — утверждал Владимир Владимирович (Станчинский, 1931).

Однако у Станчинского нашелся грозный критик,  помощник Т. Д. Лысенко — И. И. Презент. Он выразил сомнение в правомочности существования экологии как науки. Владимир Владимирович достойно ответил на критику, показав всю некомпетентность высказываний Презента. Ну, а этого ему будущий сподвижник Лысенко, конечно, не простил.

Второй раз крупное столкновение между Станчинский и Презентом произошло в Ленинграде, в начале февраля 1932 на I Всесоюзной Фаунистической конференции. На этот раз Презент чувствовал себя уже хозяином положения и набросился со злобной критикой на ​​профессоров А. П. Семёнова-Тян-Шанского, Н. Н. Римского-Корсакова и В. В. Станчинского, выискивая в их докладах преимущественно «политические» ошибки. И на этот раз Станчинский пытался осторожно отвести обвинения.

С 1932 года учёный отошел от руководства Аскании, редко там бывал, а жил в Харькове. Не способствовали асканийским делам и некоторые черты его характера, в частности, враждебное отношение к чужой инициативе (свидетельство С. И. Медведева).

В те годы по инициативе В. В. Станчинского произошла реорганизация заповедника "Аскания-Нова" в опытный институт — Степной институт, который вскоре (при участии животноводов, завоевавших твёрдые позиции) был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт гибридизации и акклиматизации.

В этот период в различных журналах начинается огульная критика В. В. Станчинского. Так, один из деятелей украинского общества биологов-марксистов Е. А. Финкельштейн писал: «Надо вспомнить и проф. Станчинского. Он часто говорит, что он стоит на позициях диалектического материализма. Но, товарищи, можем ли мы взгляды проф. Станчинского считать взглядами диалектического материалиста? Его исходный тезис — это теория равновесия. Эта теория популярна среди работников ЭКОЛОГИИ и вредит и марксистско-ленинской реконструкции»(Финкельштейн, 1932). Осенью 1933 Владимир Владимирович должен был ехать в США на симпозиум, ему уже выдали документы. 6 ноября 1933 Станчинского пригласили в Харьковский ГПУ, оттуда он не вернулся.

Приговор ОГПУ 
Как показывают архивные материалы СБУ, уже в первой декаде октября 1933 сотрудники Днепропетровского областного управления ГПУ стали арестовывать работников Аскании-Нова А. П. Гунали, С. И. Медведева, К. Е. Севок, всего 17 человек, затем ещё четверых. После первых же допросов 15 из них «признались» в участии в контрреволюционной асканийской организации, возглавляемой профессорами В. В. Станчинским, А. С. Серебровским, М. М. Завадовским. Но главной фигурой, против кого направлены показания, стал Владимир Владимирович.

А тем временем в Харькове отменили очередной пятый Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов, который должен был организовать Станчинский осенью 1933, рассыпали наборы очередных номеров «Журнала экологии и биоценологии», издаваемого ученым (выходит только один его номер) .

Есть несколько версий создания «асканийского дела». По одним предположениям — оно возникло не без участия профессора-животновода М. Ф. Иванова, который, якобы, действовал с подачи Лысенко и Презента, которые посетили Асканию-Нову летом 1933, и который был явно не заинтересован в развитии в заповеднике экологического направления в ущерб животноводческому.

Ученик М. Ф. Иванова Л. К. Гребень, консультируя в середине 50-х годов писателя В. Елагина, готовившего книгу о лидере животноводческого направления в Аскании-Нова профессоре М. Ф. Иванове, не возражал против написания эпизода, где Иванов дает чекистам «компромат» на асканийских экологов. Иванов вёл активную борьбу против Станчинского, а в 1935 году  прямо назвал его «злым гением Аскании-Нова» (Иванов, 1963).

С другой стороны, во всех 4-х томах «асканийского дела», хранящихся в архиве СБУ, не найдено каких-либо доносов. Практически все арестованные асканийцы имели в своих биографиях «черные» пятна (непролетарское происхождение, служба у белых, членство в различных партиях и т. д.). Из них-то и была «создана» ГПУ очередная контрреволюционная организация в сельском хозяйстве.

Необходимо отметить, что в 1933 году на Украине после печально известного январского (1933) Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором Сталин дал указ искать вредителей-ученых в сельском хозяйстве, началась интенсивная «охота на ведьм» в различных сельскохозяйственных учреждениях республики: Наркомземе, сельхозакадемии, всех сельскохозяйственных вузах Украины, научных станциях, колхозах и совхозах.

9 августа 1933 ЦК КП(б)У и СНК УССР принимает совместное постановление «О борьбе Всеукраинской Академии сельхознаук в деле повышения урожайности», которая предусматривает проведение закрытой (негласной) чистки личного состава научно-исследовательских учреждений Всеукраинской Академии сельскохозяйственных наук в течение двух месяцев. Среди объектов будущей чистки  был намечен и Институт акклиматизации и гибридизации Аскания-Нова.

Естественно, определенные задачи получили не только партийные органы, чиновники Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, но и чекисты, которые, как правило, негласно входили в состав комиссии наркоматов, проводящие «чистки». Возможно, это и стало причиной ареста В. В. Станчинского и его коллег.

«Признание» во вредительстве 
Под пытками асканийцы «признавались» в подготовке терактов против Кагановича и Ворошилова, в связях с фашистской Германией в подготовке боевиков-повстанцев на базе заповедников Аскания-Нова, Конча-Заспа и Всеукраинского союза охотников и рыболовов, во  вредительстве в сельском хозяйстве, в организации сети заповедных участков на косах Азовского и Черного морей как плацдармов для высадки вражеского десанта, а I-й Всесоюзный съезд охраны природы в январе 1933 в Москве был под пытками представлен ими как совещание контрреволюционеров всех мастей.

Например, В. В. Станчинский «признался» в следующем:

На Станчинского и его группу ещё долгое время списывались все неудачи в научной и хозяйственной работе Аскании-Нова. 8 апреля 1937 директор Аскании-Нова А. А. Нурин направил письмо президенту ВАСХНИЛ  А. И. Муралову: 

24 февраля 1934 судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР Владимир Владимирович по статьям 54-11 и 54-7 УК УССР был приговорен к 5 годам исправительных работ.

Сначала В. В. Станчинский находился в тюрьме г.. Харькова, в июле 1934 был направлен зоотехником в Одесскую область, в совхоз-санаторий РК милиции им. Балицкого (вблизи станции Раздельная), а с июля 1935 — в совхоз НКВД УССР им. Калинина в Бориспольский район Киевской области. Работал там хорошо, был признан лучшим ударником, награждён грамотами. Ему разрешили заниматься наукой, и он подготовил к печати 2 книги по экологии и курс зоогеографии для студентов университета.

Освобождение весной 1936 года 

В марте 1936 В. В. Станчинский шлет прокурору по особым делам Мальцеву прошение о досрочном освобождении, 4 мая 1936 заседанием Тройки НКВД УССР В. В. Станчинского досрочно освобождают.

Некоторое время он нигде не мог устроиться на работу, однако помог знакомый Г. Л. Граве, директор Центрально-Лесного заповедника. Он взял Станчинского к себе заместителем по научной работе, и уже в июне 1936 семья Станчинского переехала в заповедник.

В Центрально-Лесном заповеднике В. В. Станчинский с удвоенной энергией ведёт ранее прерванные исследования, участвует в работе пленумов Комитета по заповедникам. Опять издаются его труды, в том числе переведенные на грузинский и украинский языки в соавторстве с профессором, известным экологом Д. Н. Кашкаровым. Число работ приближается к 100.

Второе дело и смерть в тюрьме 

В августе 1940 года сотрудники Нелидовского отделения НКВД ознакомились с томами «асканийского дела», поступившими из Киева, и установили слежку за Владимиром Владимировичем. Собирались доносы. Началась война. Уже на следующий день, 23 июня, сержант госбезопасности Цветков подписал постановление и ордер № 155 на арест учёного. 29 июня начальник нелидовских чекистов сержант Бутылкин арестовывает Станчинского.

Станчинского обвинили по статье 58 — пункты 6 и 10 (часть первая) — в шпионаже и антисоветской агитации: «Весной 1941 Станчинский среди сотрудников заповедника распространял клеветнические измышления про коммунистов и также истолковывал в антисоветском духе решения XVIII партконференции». Вспомнили и «асканийское дело». Допрашивал следователь Курусенко.

Но ученый всё отрицал. И помощник прокурора МВО Козинец 6 сентября даже вынес постановление о прекращении дела. Однако через месяц, «учитывая условия военного времени», отменил своё решение и передал материалы в Особое Совещание при НКВД СССР.

1 сентября 1941 В. В. Станчинский писал на имя председателя Особого Совещания при НКВД СССР, что осенью 1933 он дал вымышленные показания и ввёл в заблуждение органы госбезопасности и просит пересмотреть его дело. 21 февраля 1942 года постановлением Особого Совещания при НКВД СССР по статье 58 он был приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей «за антисоветские высказывания и как социально-опасный элемент».

В Вологодской тюрьме у Владимира Владимировича развилась болезнь сердца — миокардит. 20 марта его переводят в больничную камеру № 114, а 29 марта 1942 учёный скончался. Место захоронения неизвестно.

Вклад в науку 

Владимир Владимирович Станчинский стоял на грани синтеза генетики, эволюционной теории и экологии, но не был понят современниками. Он первый пришёл к идее создания биосферных заповедников и проведения в них мониторинга, разрабатывал теорию экологической дифференциации, гораздо раньше других сделал вывод, что акклиматизация основана на генетическом потенциале, на 10 лет опередил американских ученых в измерении динамики биомассы в биоценозах, пошёл дальше академиков П. П. Сушкина и М. А. Мензбира в зоогеографии, высказав мнение, что климат оказывает непосредственное влияние на распространение видов птиц, одним из первых решил, что степь является наиболее удачной лабораторией для изучения экологических законов, изобрёл специальный прибор — биоценометр. Учениками В. В. Станчинского были многие известные деятели охраны природы — Н. Т. Нечаева, С. В. Кириков, И. И. Сахно и другие.

На первой Всесоюзной Фаунистической конференции в феврале 1932 в Ленинграде он высказал идею создания биосферных заповедников:

Научные труды 
 Станчинский В. В. Биологический принцип в классификации // Тр. I Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. Пг., 1923;
 Станчинский В. В. Экологическое направление в зоогеографии // Там же. — С. 29-30;
 Станчинский В. В. Изменчивость организмов и ее значение в эволюции. Смоленск, 1927;
 Станчинский В. В. Экологическая эволюция и формирование фауны // Тр. Смоленского о-ва естествоиспытателей и врачей. 1927. Т. 2. С. 189—204.
 Станчинский В. В. К пониманию биоценозов // Тр. Сектора экологии Зоол.-биол. ин-та при Харьковском ун-те. Харьков, 1933. Т. 1. Вып. 1. С. 20-27.
 Станчинский В. В. Задачи, содержание, организация и методы комплексных исследований в госзаповедниках // Научно-методич. зап. Комитета по заповедникам. 1938. Вып. 1. С. 28—50;
 Станчинский В. В. Экологическое направление в изучении природных комплексов-ландшафтов // Там же. Вып. 3. С. 8—23.
 Станчинский В. В. Экологическое направление в зоогеографии: задачи и методы эколого-географических исследований орнитофауны // Тр. I Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. — Пг, 1923. — С. 29-30.
 Станчинский В. В. Краеведение в Западной области и его основные задачи // Эконом. жизнь. — Смоленск, 1923. — № 1-2. — С. 5-17.
 Станчинский В. В. Современность и краеведение // Эконом. Жизнь. — 1923. — № 3. — С. 4-37.
 Станчинський В. В. Доповідь науково-експертної комісії, організованої НКО з постанови РНК від 23 липня 1925 року для обслідування державного степового заповідника «Чаплі» (Асканія-Нова) и другие материалы «доповіді» // Вісті держ. степ. заповідника «Чаплі». — 1928. — Т. 5. — С. 146—193.
 Станчинський В. В. Обслідування першого державного заповідника України «Чаплі» (Асканія-Нова) // Укр. охотник и рыболов. — 1929. — № 2. — С. 22-23.
 Станчинский В. В. О значении экологического метода в разрешении растениеводческих проблем степи // Бюл. фітотехн. станції заповідника «Чаплі». — Мелітополь, 1930. — Т. I.
 Станчинский В. В. О некоторых основных понятиях зоологии в свете современной экологии // Тр. IV Всесоюз. съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве, 6-12 мая 1930 г. — Киев-Харьков, 1931. — С. 42-43.
 Станчинский В. В. 1934. Чапли (Аскания-Нова) // БСЭ. — М., 1934. — Т. 61. — С. 54-60.
 Станчинский В. В. Задачи, содержание, организация и методы комплексных исследований в госзаповедниках // Науч.-метод. зап. Комитета по заповедникам. — 1938. — Вып. I. — С. 28-50.
 Станчинский В. В. Экологическое направление в изучении природных комплексов — ландшафтов // Науч.-метод. зап. Комитета по заповедникам. — 1938. — Вып. 3. — С. 8-23.
 Источники 
 Нечаева Н. Т., Станчинский В. В. Первый эколог страны // Природа. — 1991. — № 12. — С. 90-95.
 Борейко В. Трагедия гения // Охота и охот. х-во. — 1992. — № 5-6. — С. 6-7.
 Борейко В. Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории (1826—1993). — Киев: Киев. экол.-культурный центр. — 1994. −157 с.
 Бюлетень фітотехнічної станції: Збірник про дослідну роботу станції за 1930 та попередні роки (Держ. степ. н-д інститут-заповідник Чаплі), 1930. За редакцією проф. В. В. Станчинського, О. А. Янати, Д. П. Рижикова, Мелітополь, 275 с.
 Вайнер (Уинер) Д. Экология в Советской России. Архипелаг свободы: заповедники и охрана природы. — М.: Прогресс, 1991. — 400 с.
 Владимир Владимирович Станчинский — профессор Харьковского университета (библиографический указатель) / Сост. В. Н. Грамма, М. Г. Швалб. — Харьков: ХГУ, 1992. — 42 с.
 Воронцов Е. М. Владимир Владимирович Станчинский // Сб. науч. работ Смоленского краеведческого НИИ. — 1958. — Вып. 2. — С. 267—270.
 Грамма В. Поле дії належить екології // Ленінська зміна (Харків). — 1989 р. 2 вересня.
 Грамма В. Н. Еретики и бунтари // Завтра будет поздно. — Харьков, Прапор, 1990. — С. 6-62.
 Елагин В. Цель жизни. — М.: Детгиз, 1955. — С. 281—329.
 Иванов М. Ф. По поводу столетия существования Аскании-Нова // Бюлл. зоотехн. опыт. и плем. станции в госзаповеднике «Чапли» (бывш. Аскания-Нова). — 1928. — № 4. — С. 7-15.
 Кашкаров Д. Н., Станчинский В. В. Курс биологии позвоночных. — М.-Л.: Госиздат, 1929. — 576 с.
 Мазурмович Б. Н. Выдающиеся отечественные зоологи. — М.: Госучпедиздат, 1960. — С. 268—274.
 Нечаева Н. Т., Медведев С. И. Памяти Владимира Владимировича Станчинского (к истории биогеоценологии в СССР) // Бюлл. МОИП, отд. биол., 1977. — Т. 82, вып. 6. — С. 109—113.
 Нечаева Н. Т., Шишкин В. С. В поисках естественных систем // Вопр. истории естествознания и техники. — 1994. — № 2. — С. 87-97.
 Нуринов А. А. Выше классовую бдительность в науке // Гибридизация и акклиматизация животных. — Тр. НИИ гибридизации и акклиматизации сельскохоз. животных Аскания-Нова. — 1935. — Т. 2. — С. 5-10.
 Протокол заседания Отделения орнитологии, 1913 // Птицеведение и птицеводство. — 1913. — Ч. I. — С. 20-41.
 Труды Первого Всесоюзного съезда по охране природы в СССР. — М., 1935. — 386 с.
 Уинер Д. Экология… становится точной наукой // Природа. — 1991. — № 12. — С. 95-97.
 Хрусталев В. М.'' Союз СССР и охрана природы // Природа. — 1982. — № 11. — С. 2-9.

Архивы 
 Архив РАН, ф. 1593, оп. I, д. 191, лл. 9-9 об. 86, 114.
 Архив СБ Украины, дело № 208744, дело № П-8066.
 РГАЭ, ф. 8390, оп. 2, д. 920, л. 25.
 Госархив Днепропетровской области, ф. 19, оп. I, д. 513, л. 67 об.

Примечания 

Преподаватели Харьковского университета
Биологи, репрессированные в СССР
Экологи Украины
Экологи СССР
Экологи России

Орнитологи Украины
Орнитологи СССР
Орнитологи России
Сотрудники Центрально-Лесного заповедника

Выпускники Смоленской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Умершие в тюрьмах СССР